Port lotniczy Sztokholm-Arlanda
 Port lotniczy Sztokholm-Bromma
 Port lotniczy Sztokholm-Skavsta
 Port lotniczy Västerås